Mark Peter Gertuda Andreas van Bommel (; ) este un antrenor neerlandez de fotbal și fost jucător care a jucat pentru echipele PSV Eindhoven, FC Barcelona, Bayern München sau AC Milan și pentru reprezentativa Olandei. Este ginerele lui Bert van Marwijk, fost selecționer al echipei naționale a Olandei.

În iunie 2021, a devenit antrenorul echipei germane VfL Wolfsburg cu care a semnat un contract pentru două sezoane.

Palmares
Fortuna Sittard
Eerste Divisie: 1994–95

PSV Eindhoven
Eredivisie: 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05
KNVB Cup: 2004–05
Johan Cruijff Shield: 2000, 2001, 2003, 2012

FC Barcelona
 UEFA Champions League: 2005–06
 La Liga: 2005–06
 Supercopa de España: 2005, 2006

FC Bayern München
DFB-Ligapokal: 2007
 Bundesliga: 2007–08, 2009–10
 DFB-Pokal: 2007–08, 2009–10
 DFL-Supercup: 2010

AC Milan
 Serie A: 2010–11
 Supercoppa Italiana: 2011

Echipa națională
 Campionatul Mondial de Fotbal Locul doi: 2010

Individual
 Fotbalistul olandez al anului: 2001, 2005

Statistici carieră

Note

Legături externe 

 FCBayern.t-com

Nașteri în 1977
Fotbaliști neerlandezi
Fotbaliști internaționali neerlandezi
Sportivi neerlandezi în viață
Mijlocași
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Neerlandezi din secolul al XX-lea
Neerlandezi din secolul al XXI-lea
Neerlandezi expatriați în Spania